BGN steht für:
 Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe, gewerbliche Berufsgenossenschaft in Deutschland und Träger der gesetzlichen Unfallversicherung
 RAF Brüggen (ehemaliger IATA-Flughafencode)
 Flughafen Belaja Gora (IATA-Flughafencode)
 United States Board on Geographic Names, Behörde des US-amerikanischen Innenministeriums, sowie auch für ein von dieser Behörde mitverwaltetes Transkriptions- bzw. Umschrift-System, siehe BGN/PCGN-Transkription
 Lew (Währung) (ISO-4217-Code), Währung in Bulgarien

bgn steht für:
 Westliches Belutschi (ISO-639-3-Code), Varietät der belutschischen Sprache

Abkürzung